Кямяря ()

 Ленинградская область:
 Кямяря — деревня в Гатчинском районе
 Кямяря — прежнее название посёлка Гаврилово в Выборгском районе